Termenul Celle poate să însemne:
In Germania:
Celle oraș din Saxonia Inferioară
Celle (district)
In Italia:
„Celle di Bulgheria”, în Provincia Salerno (Campania)
Celle Enomondo, în Provincia Asti (Piemont)
„Celle Ligure”, în Provincia Savona (Liguria)
Celle di Macra, în Provincia Cuneo (Piemont)
„Celle di San Vito”, în Provincia Foggia (Apulia)
In Franța:
La Celle (Allier)
La Celle (Cher)
La Celle (Puy-de-Dôme)
Celle (Var)